

Юлькув — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Юлькув — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства